Чемпионат мира по стрельбе из лука 1981 — 31-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Пунта Але, (Италия) в июне 1981 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Италии в 1981 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане
Июнь 1981 года